Love kan syfta på:

 Love (tennisterm) – en tennisterm med betydelsen noll
 Love 103,9 – en radiokanal i Södermanland
 Love (namn) – ett mansnamn/kvinnonamn
 Love (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Musik 
 Love (musikgrupp) – en amerikansk rockgrupp bildad i Los Angeles år 1965
 Love (låt av Anjeza Shahini) – en sång av Anjeza Shahini
 Love (sång av Elin Ruth Sigvardsson) – en sång av Elin Ruth Sigvardsson 
 Love (sång av John Lennon) – en sång av John Lennon
 Love (låt av Sasha Son) – en sång av Sasha Son
 Love (musikalbum av Love) – ett album från 1966 av Love
 Love (musikalbum av The Cult) – ett album från 1985 av The Cult
 Love (musikalbum av Taylor Swift) – ett album från 2019 av Taylor Swift
 Love (Beatlesalbum) – ett album från 2006 av The Beatles
 Love? – ett album från 2011 av Jennifer Lopez
 Love Records - finskt skivbolag grundat 1966

Film 
 Love (film, 1927) – originaltiteln på en film från 1927, en filmatisering av Anna Karenina med Greta Garbo
 Love (film, 2008) – en film från 2008